Власовский — станция (населённый пункт) в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа город Саратов.

История 
Станция Власовский возникла в 1942-44 годы, во время строительства Волжской рокады, соединявшей Сызрань и Волгоград, на 38 километре от станции Саратов. Своё название станция получила по находящемуся неподалёку хутору.

В 70-80-е годы прошлого века посёлок железнодорожной станции Власовский входил в Колотово-Буеракский сельсовет Саратовского района.

Физико-географическая характеристика 
Станция расположена в юго-западной части Саратовского района, на железнодорожной ветке Саратов — Петров Вал. Расстояние до административного центра села Михайловка — 33 км, до областного центра составляет 29 км. С областным центром станция Власовский связана автодорогой.

Часовой пояс

Население 

На станции на 1 января 2018 года проживало 8 человек, насчитывается 3 домовладения.

Пригородное сообщение по станции

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района